Martillo hace referencia a varios artículos:

Herramientas
Martillo, herramienta utilizada para golpear un objetivo, causando su desplazamiento o deformación.
Martillo de carpintero, herramienta carpintero.
Martillo mecánico, herramienta utilizada para demoler pavimentos o construcciones y realizar agujeros de grandes dimensiones. 
Martillo de chapista, herramienta de chapista.
Martillo de bola, herramienta para remachar metal.
Martillo de tapicero, martillo usado para fijar tapicerías.

Armas
Martillo de guerra, arma para el combate cuerpo a cuerpo.
Martillo de Lucerna, tipo de martillo de guerra.

Otros
Martillo (anatomía), uno de los huesecillos del oído además del yunque y el estribo.
Lanzamiento de martillo, prueba atlética donde se lanza un objeto denominado martillo. 
Hoz y martillo, símbolo usado para representar al socialismo y al comunismo en particular.
Martillo o macillo, parte del mecanismo de percusión del piano.
Martillo de oro, paradigma defendido con énfasis.
Martillo (candlestick), pauta de análisis técnico bursátil.
Martillo de las brujas, en latín: Malleus maleficarum, tratado sobre la persecución a las brujas.
Martillos de Pitágoras, leyenda sobre Pitágoras y los tonos musicales.